Partito Socialista Autonomo – partito politico francese
Partito Socialista Autonomo – partito politico svizzero